El Molí dels Bellons és un masia situada al terme de Sallent dins el municipi de Pinell de Solsonès, a la comarca catalana del Solsonès.

Masies de Sallent de Solsonès